ULACIT (Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología)  es una universidad de orden privado. Fue fundada el 21 de octubre de 1987, mediante la sesión No. 101-87 del CONESUP, e inició sus labores en el año 1988, con una sede central ubicada en Barrio Tournón, Goicoechea, San José, Costa Rica. Actualmente la universidad posee también un Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica (CIT) en Escazú.

ULACIT es una institución educativa que atiende principalmente a la población del Valle Central en Costa Rica.

Reconocimientos 
ULACIT fue ubicada en el puesto 10 del país, en el ranking webometrics, y en la posición 6399 a nivel mundial. Además ULACIT fue la universidad privada mejor calificada en Centroamérica en el QS World University Rankings de 2011-2012 y nuevamente en 2012-2013. Clasificada como la universidad privada número uno en Costa Rica, QS World University Rankings 2012-2013 también nombró a ULACIT en primer lugar nacional en el criterio de reputación con los empleadores. Para el 2012 también fue posicionada como la única universidad de Costa Rica incluida en el ranking, con la mayor proporción del profesorado que ostenta grados doctorales.

Además, fue considerada como una de las cuarenta y una universidades más prestigiosas en América Latina, en la Revista Estrategia y Negocios en su edición 130.

ULACIT es miembro fundador del Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior, SINAES, organismo oficial que certifica la calidad de las carreras que se imparten en Costa Rica. Actualmente cuenta con cuatro carreras acreditadas ante el SINAES.

ULACIT fue premiada por la Cámara de Comercio de Costa Rica con el Galardón de Educación 2004 y nominada nuevamente en el 2009. Además, fue reconocida por los empleadores como la mejor universidad privada en ciencias empresariales, según el estudio de la Oficina de Planificación de la Educación Superior del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) de marzo del 2003.

En noviembre del 2009, ULACIT fue considerada, unánimemente, por quince empresas reclutadoras, como la mejor universidad privada para la contratación de personal para las posiciones de gerentes generales, ingenieros y financistas, así como la mejor universidad del país en la formación de personal bilingüe, según el ranking de la Revista EKA Empresarial en su edición 298.

En 2012, ULACIT recibió el premio de la Cámara Costarricense-Norteamericana (AMCHAM) Responsabilidad Social en Acción 2012 por sus programas de aprendizaje en servicio en contribución a la comunidad.  Además, ULACIT fue reconocida por la Fundación Programa Nacional de Cultura Leer es Vivir, como institución ORO DE EXCELENCIA por su calidad académica y fue seleccionada por el Ministerio de Economía Industria y Comercio como la primera universidad en Costa Rica con una unidad de atención CreaPyme.

Pertenece a la Red de Universidades de Latinoamérica por invitación del INCAE Business School.
Universidades como Tufts University, la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y la Universidad Fairleigh-Dickinson mantienen acuerdos de cooperación con ULACIT.

ULACIT forma parte del Costa Rican-American Chamber of Commerce (AMCHAM), la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR), la Asociación Empresarial para el Desarrollo (AED) y la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación (CAMTIC).

Reseña histórica 
La Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología es una de las primeras universidades en el país, que nace, como su nombre lo indica, para satisfacer la demanda de profesionales existente en la sociedad latinoamericana, con el fin de impulsar el desarrollo de la región mediante la ciencia y la tecnología. Desde que se fundó en 1987, ULACIT se ha caracterizado como una institución destacada en el país en innovación y excelencia académica:

 Impartió la primera Maestría en Administración de Negocios aprobada por el CONESUP (1988).

 Impartió la primera Maestría en Turismo Ecológico de América Latina (1989).

 Impartió el primer Doctorado en Ciencias Económicas y Empresariales (PROLACE) de Costa Rica y Panamá (1991).

 Impartió el primer Doctorado en Derecho (PROLADE) de Costa Rica y Panamá, en convenio con la Universidad Complutense de Madrid (1991).

 Fundó el primer refugio de vida silvestre privado del país, la Reserva de Vida Silvestre La Marta (1991).

 Fue la primera universidad en impartir el Bachillerato y Licenciatura en Salud Ocupacional (1992).

 Impartió, por primera vez en una universidad privada, la Licenciatura en Odontología (1993).

 Fue la primera universidad privada en impartir un programa de formación en estudios generales y cursos de nivelación dentro del currículum (1999).

 Fundó, con otras tres universidades privadas y las cuatro públicas, el SINAES (1999).

 Integró la educación bimodal, como metodología pedagógica, por primera vez en Costa Rica, en todas sus carreras (2000).

 Incorporó dentro de todos sus planes de estudio, por primera vez en la educación superior costarricense, la enseñanza del inglés y la formación en herramientas tecnológicas de forma intensiva (2000).

 Impartió, por primera vez en la región centroamericana, una carrera en línea: la Maestría en Administración de Negocios (2000).

 Impartió, por primera vez en una universidad privada, la Especialidad en Ortodoncia y Ortopedia Funcional (2001).

 Incorporó, por primera vez en una universidad privada costarricense, un examen de admisión como parte de su proceso de selección de estudiantes (2001).

 Impartió el primer bachillerato bilingüe del país: el Bachillerato Bilingüe en Administración de Negocios (2003).

 Comenzó a evaluar el dominio del inglés,  como requisito de graduación, mediante una prueba internacional estandarizada (2003).

 Impartió, por primera vez en Costa Rica, el "Freshman Seminar", en la búsqueda de alternativas para apoyar a los estudiantes de nuevo ingreso en sus procesos de transición entre la educación secundaria y terciaria (2005).

 Fomentó el aprendizaje en servicio y el liderazgo social, a través de la creación de múltiples organizaciones estudiantiles (2009).

Filosofía institucional  

Misión

En ULACIT nos esmeramos en preparar a nuestros alumnos para posiciones de liderazgo en la ciencia, la tecnología y otros campos del quehacer humano, con las competencias que requerirán para servir al mundo en el siglo XXI.

Para ello, nos aseguramos de reclutar, educar y apoyar a una población estudiantil con un potencial académico prometedor, que además refleje una gran diversidad de intereses, talentos y experiencias de vida.

Visión

ULACIT busca distinguirse por el desempeño de sus alumnos, egresados y profesores, así como por la calidad de sus programas académicos y actividades cocurriculares, procesos y ambientes pedagógicos vivificantes, servicios de apoyo innovadores y recursos que pone a disposición de la comunidad universitaria.

Facultades y oferta académica 
ULACIT imparte, en seis facultades y doce escuelas, 54 carreras a nivel de pregrado y grado, así como 17 carreras de posgrado.

Las facultades son:
 Ingeniería
 Ciencias Empresariales
 Psicología y Estudios Generales
 Odontología
 Derecho
 Educación

Referencias

Enlaces externos 

 Página Institucional

ULACIT